Leupolt ist der Familienname folgender Personen:

 Gunther Leupolt (1922–2017), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Heidi Leupolt, deutsche Schauspielerin
 Paul Leupolt (1897–1965), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Leupold